Армаш:
 Армаш — артиллерист в Войске Запорожском.
  — чиновник, выполнявший судебные функции в Дунайских княжествах.
 Армаш — село в Араратской области Армении
 Армаш, Игорь Андреевич (род. 1987) — молдавский и российский футболист